Хайленд Деандре Джордан младший (; родился 21 июля 1988 года, Хьюстон, штат Техас) — американский профессиональный баскетболист, в настоящий момент выступающий за клуб НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс». Играет на позиции центрового. Был выбран во втором раунде под общим 35-м номером на драфте НБА 2008 года.

Биография 
Деандре Джордан родился в Хьюстоне в семье Хайленда и Кимберли Джорданов. Во время учёбы в академии центра христианской жизни Джордан заявил о себе как о перспективном баскетболисте. В выпускном классе он в среднем за игру школьного чемпионата набирал 26,1 очков, 15,2 подборов и 8,1 блок-шотов. Журнал Parade включил его в символическую сборную лучших игроков США среди школьников, дважды Джордана включали в символическую сборную штата Техас.

После окончания школы в 2007 году Джордан поступил в Техасский сельскохозяйственный и машиностроительный университет. Летом 2007 года он играл за молодёжную сборную США на чемпионате мира по баскетболу среди юношей до 19 лет, проходившем в сербском Нови-Саде. Американская сборная одержала 8 побед на турнире, но в финале уступила хозяевам турнира. Джордан проучился в колледже один год, выступал за университетскую баскетбольную команду, в среднем набирая за игру 7,9 очков и 6 подборов. По итогам сезона он был включён в символическую сборную новичков конференции Big 12.

Перед драфтом НБА 2008 года аналитики расходились во мнениях относительно перспектив Джордана. Ему предрекали номер от 10-го до 28-го, но в итоге он был выбран лишь во втором раунде, под общим 35-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс». В первых двух сезонах в НБА Джордан получал немного игрового времени, будучи сменщиком Маркуса Кэмби и Криса Камана. Хотя травмы ведущих игроков позволили ему отличиться в нескольких матчах: 21 января 2009 года в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» Джордан набрал 23 очка, причем сделал это при помощи 10 слэм-данков, 25 января он сделал 20 подборов, чего раньше добивалось лишь трое новичков: Шакил О’Нил, Тим Данкан и Аарон Грей.

После прихода на тренерский пост в «Клипперс» Винни Дель Негро в 2010 году Джордан закрепился в стартовой пятёрке команды. Вместе с новичком Блэйком Гриффином он составил дуэт мощных игроков передней линии, способных хорошо играть на подборах, забивать зрелищные слэм-данки и эффективно блокировать броски в трёхсекундной зоне. Летом 2011 года у Джордана закончился его начальный трёхлетний контракт, и он стал ограниченно-свободным агентом. 11 декабря 2011 года Джордан согласился подписать предложенный клубом «Голден Стэйт Уорриорз» четырёхлетний контракт с зарплатой 43 миллиона долларов. На следующий день руководство «Клипперс» повторило предложение «Уорриорз» и сохранило игрока в своей команде.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»